Humphreya är ett släkte av svampar. Humphreya ingår i familjen Ganodermataceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Humphreya